Маркировка (от нем. markieren, от фр. marquer,  — отмечать, ставить знак) — нанесение условных знаков, букв, цифр, графических знаков или надписей на объект с целью его дальнейшей идентификации (узнавания), указания его свойств и характеристик.

Промышленная маркировка 
Отображает различные характеристики и особенности товаров, место и время их производства, соответствие товаров стандартам качества, различную информацию о производителе, например, его награды или привилегии.
 Марка производственная — информация о изготовителе, сорте товара, ГОСТе.
 Знак качества — маркировка товаров, прошедших проверку на соответствие стандартам качества. Наличие такой маркировки значительно повышает уважение к товару.
 Маркировка угля
 Маркировка боеприпасов — обозначение основных характеристик и правил обращения с боеприпасами.
 Маркировка резьбовых соединений — отметка на границе сопрягаемых деталей, при затяжке болта, гайки или шпильки.
 Маркировка бумаги
 Маркировка киноплёнки
 Маркировка процессоров фирмы Intel
 Маркировка продуктов питания
Маркировка отображает и страну происхождения товара:
 Made in EU — сделано в Европейском союзе.
 Made in USA — сделано в США.
 Made in Germany — сделано в Германии.
 Swiss Made — сделано в Швейцарии.
 Made in China — сделано в Китае.
 Made in Russia — «Сделано в России». Впервые маркировка появилась на изделиях фарфоровой фабрики «Братьевъ Корниловыхъ» из Санкт-Петербурга, которые были предназначены для демонстрации на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго.
Маркировка ГМО продуктов нанесение условных знаков на продукцию ГМО продуктов,с целью предупреждения потребителя и иденфикации разряда.

Прикладная маркировка 
 Транспортная маркировка (маркировка грузов) — обозначение на упаковке ограничений и правил обращения с грузом при его транспортировке.
 Маркировка символами по уходу за текстильными изделиями — обозначение правил обращения с изделиями из ткани.
 Окраска и маркировка баллонов с газами
 Маркировка (биологическая) — маркировка клеток для проведения исследований.
 Противоугонная маркировка — маркировка автомобилей для предотвращения угонов.
 Туристская маркировка — специальная система обозначений постоянных туристских маршрутов.
 Паломническая маркировка — специальная система обозначений на постоянных паломнических (религиозных) маршрутах.
 Маркировка сайтов в поисковой системе в Интернете — совместное маркирование Банком России и компанией Яндекс в поисковой выдаче системе Яндекс сайтов финансовых организаций (кредитных организаций, микрофинансовых организаций и субъектов страхового дела), сведения о которых размещаются в общем доступе в соответствующих разделах сайта Банка России. Банк России и Яндекс также в дальнейшем планируют распространить проект по маркировке и на другие сегменты финансового рынка, в которых взаимодействие между потребителями услуг и поставщиками чаще происходит через интернет.

Правила маркировки 
Правила маркировки задаются специальными ГОСТами, например, ГОСТ 19433—88.

См. также 

Обязательная маркировка товаров в России

Примечания

Литература 
 ГОСТ 2.314—68
 ГОСТ 2.802—74
 ГОСТ 14192
 ГОСТ 31688—2012